Van Heloma (ook wel: Heloma) is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Tjaerd van Heloma, grietman van Aengwirden tussen 1652 en 1657
 Nicolaas van Heloma (grietman van Aengwirden), grietman van Aengwirden in 1657
 Nicolaas van Heloma (1798-1879), Grietman van Weststellingwerf en lid van de Tweede Kamer
 Marcus III van Heloma, burgemeester van Hoevelaken

Zie ook: Helomavaart

Nederlandse of Vlaamse achternaam